Лу́ций Апро́ний Цезиа́н (; умер после 39 года, Римская империя) — политический деятель эпохи ранней Римской империи, занимавший в 39 году совместно с императором Калигулой консульскую должность.

Биография 
О происхождении Цезиана известно только, что его приёмным отцом являлся консул-суффект 8 года и проконсул Нумидии в 18/21 году Луций Апроний. Военную карьеру Луций Апроний-младший начал под руководством отца: во время войны с Такфаринатом, вождём восставших нумидийцев, был отправлен своим отцом против врага с конницей, когортами вспомогательных войск и легионерами. Успешно сразившись с нумидийцами, Луций отбросил их в пустыню. В награду Цезиан был введён в состав коллегии септемвиров эпулонов и освятил храм Венеры Эрицинской в Эриксе (). В 32 году император Тиберий наделяет его преторскими полномочиями.

В 39 году Цезиан занимал должность ординарного консула вместе с новым императором, пасынком Тиберия, Калигулой. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Примечания

Литература 
 Bengt E. Thomasson: Fasti Africani, Senatorische und ritterliche Ämter in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian, Paul Aströms Förlag, Stockholm 1996, S. 29, 37. ISBN 91-7042-153-6.
 P. v. Rohden. Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Apronius 6. Band II, 1 (1895), Sp. 274–275.